Église Saint-Olaf peut faire référence à différentes églises dédiées à saint Olaf.

Danemark 

 Cathédrale Saint-Olaf d'Elseneur

Estonie 

 Église Saint-Olaf de Tallinn

Finlande 

 Église Saint-Olaf de Jomala
 Église Saint-Olaf de Jyväskylä
 Église Saint-Olaf de Sastamala
 Église Saint-Olaf de Sysmä

Inde 

 Église Saint-Olaf de Serampore

Norvège 

 Cathédrale Saint-Olaf d'Oslo

Royaume-Uni 

 Église Saint-Olave d'York

Saint-Olaf